Die Fußball-Landesliga Hamburg 1963/64 war die 19. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Landesliga, lediglich die fünf Aufsteiger SV Blankenese (Rückkehr nach elf Jahren), VfL Stade (Rückkehr nach drei Jahren), Buxtehuder SV, SC Urania Hamburg und Bramfelder SV (alle drei erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der VfL Pinneberg. Da der Zweitplatzierte, die Amateurmannschaft des Hamburger SV, nicht aufsteigen durfte, nahm der Drittplatzierte an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dieser wurde in einem Entscheidungsspiel zwischen Rasensport Harburg und TSV Uetersen ermittelt, das Harburg mit 2:1 gewann. Harburg belegte in der Aufstiegsrunde den ersten Platz und steig auf, während Pinneberg seine Gruppe punktgleich mit dem 1. SC Göttingen 05 beendete und im Entscheidungsspiel den Aufstieg verpasste.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die beiden Aufsteiger Bramfelder SV und VfL Stade mussten nach einer Saison wieder absteigen. Raspo Elmshorn musste nach drei Spielzeiten die Liga wieder verlassen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1963/64 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1963/64 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1963
Fußballsaison 1963/64